CPAT é a sigla para Centro de Psicologia Aplicada ao Trabalho, serviço ligado ao Departamento de Psicologia Social e do Trabalho (PST) do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.

Trata-se de um centro de ensino, pesquisa e extensão na área de psicologia do trabalho.

Dentre suas atividades, o CPAT edita a revista Cadernos de Psicologia Social do Trabalho (ISSN 1516-1737).

Ver também
Psicologia do trabalho
Psicologia social do trabalho
Psicologia organizacional
Desemprego
Políticas públicas
Autogestão

Psicologia